Усреднение может означать:

 Усреднение затрат
 Усреднение ценности
 Усреднение (технология)